

Geografia 
 Colline Simi – a Mulholland Drive, davanti al Fryman Canyon, valle di San Fernando, monte San Gabriele.
 Simi – isola greca che ospita un antico Monastero di San Michele
 Simi Valley – centro abitato (City) degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Ventura, sede della Ronald Reagan Presidential Library

Persone 
 Simi – (Simisola Bolatito Ogunleye) cantante nigeriana di musica pop africana
 Simi – (Simeon Hamilton) fondista statunitense
 Alfonso Tealdo Simi (1914-1988) – giornalista peruviano, autore di Tealdo Pregunta
 Carlo Simi – architetto, scenografo e costumista italiano
 Doctor Simi – (Víctor González Torres) politico e imprenditore farmaceutico messicano
 Filadelfo Simi – pittore e scultore italiano
 Giampaolo Simi – giornalista, pubblicista e scrittore italiano
 Gino Simi – musicista e compositore italiano
 Venanzio Simi – religioso, vescovo cattolico e storico italiano

Altro 
 Students Islamist Movement of India
 Palazzo Simi – edificio storico di Bari
 Vineria Simi – fondata in San Francisco, California nel 1876 dai fratelli Giuseppe e Pietro Simi, immigrati durante la Corsa all'oro californiana